Сенькина:

 Сенькина (приток Енисея) — река в Красноярском крае.
 Сенькина (приток Кэльмутылькикэ) — река в Ямало-Ненецком АО.

 Сенькина, Наталья (Дорогина; род. 1970) — узбекистанская легкоатлетка.